Příjmení Krištofík, přechýleně Krištofíková, nese více různých osobností:

 František Krištofík (1920–1993) – slovenský fotbalista, obránce
 Ondrej Krištofík (* 1966) – slovenský fotbalista
 Štefan Krištofík (* 1929) – slovenský a československý politik

Související články 
 Kryštof
 Kryštůfek

Česká příjmení
Slovenská příjmení